Ždiar – miejscowość na Słowacji
 Ždiar (790 m) – szczyt w Rudawach Słowackich